Юрьевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Юрьевский сельсовет — в Боготольском районе Красноярского края.
 Юрьевский сельсовет — в Задонском районе Липецкой области.
 Юрьевский сельсовет — в Гагинском районе Нижегородской области.

Упразднённые 
 Юрьевский сельсовет — в Смолевичском районе Минской области Республики Беларусь.
 Юрьевский сельсовет — в Судисловской волости Волоколамского уезда Московской губернии РСФСР (до 1924).
 Юрьевский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области РСФСР (1926—1939).

Юрьевский сельский совет (укр. Юр'ївська сільська рада) 

 Юрьевский сельский совет — входит в состав Приморского района Запорожской области Украины.
 Юрьевский сельский совет — входит в состав Путивльского района Сумской области Украины.
 Юрьевский сельский совет — входит в состав Царичанского района Днепропетровской области Украины.
 Юрьевский поселковый совет (Юрьевский район) - ранее сельский, Днепропетровская область.